Miejscowości w USA:
 Chagrin Falls – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Cuyahoga
Gminy w USA:
 Chagrin Falls (ang. Chagrin Falls Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Cuyahoga